Tarmlången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tarmlången, Småland, sjö i Nybro kommun,  (12,6 ha)
Tarmlången, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (23 ha)
Tarmlången, Östergötland, sjö i Söderköpings kommun, 
Tarmlången, Uppland, sjö i Heby kommun och Uppsala kommun,  (47,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn